Das Adjektiv syrisch bezieht sich auf
 die syrische Sprache
 die Arabische Republik Syrien